Матейко — славянская фамилия.

 Матейко, Ян (1838—1893) — польский художник.
 Матейко, Анатолий Семёнович (род. 1947) — украинский политик.
 Матейко, Владимир Петрович (1913—1975) — Герой Социалистического Труда.